Termenul „Malinovka” se poate referi la:

Numele mai multor localități ruse
Malinovka, regiunea Altai
Malinovka, regiunea Belgorod
Malinovka, regiunea Amur
Malinovka, Republica Bașkiria 
Malinovka, regiunea Kaliningrad
Malinovka, regiunea Kemerovo
Malinovka, regiunea Krasnoiarsk
Malinovka, regiunea Novgorod
Malinovka, regiunea Omsk
Malinovka, regiunea Sahalin
Malinovka, regiunea Saratov
Malinovka, regiunea Tambov
Malinovka, regiunea Tiumen
Malinovka, regiunea Tomsk

Vezi și
Malinovka (Mălinești sau Malinivka), în Raionul Noua Suliță, din Ucraina
Malinovka (cântec)  Malinovka